Натуральне число 952
 952 рік до нашої ери
 952 рік нашої ери